Нижняя Рассоха — название нескольких рек в России:

 Нижняя Рассоха — протекает в Пермском крае; приток Нытвы.
 Нижняя Рассоха — протекает в Республике Коми и Ненецком АО; приток Песчанки.